Blott en dag kan betyda:

 Blott en dag – en psalm från 1865 av Lina Sandell
 Blott en dag (roman) – en roman från 1955 av Einar Wallquist
 Blott en dag (musikalbum) – ett album från 1998 av Carola Häggkvist
 Blott en dag (singel) – en singel från 1965 av Curt & Roland baserad på psalmen